Majar bezeichnet:
 Majar (Libyen), Dorf in Libyen in der Nähe von Zlitan 

Majar ist der Familienname folgender Personen:

 Matija Majar-Ziljski (1809–1892), römisch-katholischer Geistlicher, Ethnograph, Sprachforscher und politischer Publizist